Miguel Mikhailovich de Torby (Wiesbaden, 8 de outubro de 1898 – Londres, 25 de abril de 1959) era filho do grão-duque Miguel Mikhailovich da Rússia e de sua esposa morganática, a condessa Sofia de Merenberg. Miguel era bisneto por via paterna do imperador Nicolau I da Rússia e por via materna de Alexandre Pushkin, renomado poeta russo.

Família 
Miguel Mikhailovich era filho do grão-duque Miguel Mikhailovich da Rússia e de sua esposa morganática, a condessa Sofia de Merenberg. Seus avós paternos eram o grão-duque Miguel Nikolaevich (sênior) da Rússia e a grã-duquesa Olga Feodorovna, nascida princesa Cecília de Baden. Seus avós maternos eram o príncipe Nicolau Guilherme de Nassau e a sua esposa morganática, Natália Alexandrovna Pushkina, neta do poeta russo Alexandre Pushkin. Ao nascer Miguel tinha duas irmãs mais velhas, as condessas, Anastásia Mikhailovna de Torby e Nádia Mikhailovna de Torby, ambas casaram-se com aristocratas britânicos.

Biografia 
O conde Miguel Mikhailovich de Torby nasceu no dia 8 de outubro de 1898 em Wiesbaden, Alemanha, no exílio, em decorrência do casamento morganático de seus pais. O casamento de seus pais não era apenas morganático, mas também ilegal sob as leis da Casa Imperial e causou um escândalo no tribunal russo, seu pai estava proibido de retornar à Rússia, então o casal se mudou-se para a Inglaterra. Miguel foi educado no Eton College. Um artista dotado, seu trabalho se distingue por "cores agradáveis ​​e estilo livre". Ele tinha um gosto especial por assuntos chineses e seus trabalhos criados principalmente em papel de arroz em um fino estilo chinês. Ele era um colecionador de porcelana chinesa, que ele muitas vezes retratava em suas mortíferas.

Miguel Mikhailovich morreu em 25 de abril de 1959 e não deixou descendência.

Ancestrais

Ligações externas 

 "Chinese poet's dream" "Chinese poet's dream" (em inglês)